Герыня — топоним.
 
 Герыня — село в Ивано-Франковской области Украины;
 Герыня — река в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.